Frederick Holder ist der Name folgender Personen:

* Frederick Holder (Politiker) (1850–1909), australischer Politiker 
 Frederick Holder (Sportfunktionär) (1913–2009), britischer Sportfunktionär